Le nom cénomane peut faire référence à :

 les Cénomans, un peuple gaulois établi en particulier dans le Maine ;
 la Cité cénomane, l'un des surnoms donnés à la ville du Mans ;
 le parler cénomane, une variante du parler sarthois parlée autour de la ville du Mans ;
 les éditions Cénomane, une ancienne maison d'édition française disparue.